Могильник Кари Цагат находится в Дигорском ущелье Северной Осетии в Задалеской котловине в окрестностях с. Лезгор на участке горного склона под высоким скальным обрывом. Памятник отделен небольшой горной речкой Каридон от древнего поселения, которому было присвоено название по ее наименованию.

На могильнике прослежено три периода его использования. Два погребения относятся к предкобанской эпохе (II тыс. до н.э.). Ряд случайно найденных предметов датируются III - II вв. до н.э. Два погребения были безинвентарными, отличались от остальных по обряду и не могут быть надежно отнесены к той или иной эпохе.

Основная часть изученных на сегодняшний день погребальных и жертвенных комплексов являются средневековыми и могут быть датированы в интервале от IX до
XI вв. К этому времени относятся 19 погребальных комплексов, 2 жертвенных площадки с человеческими жертвоприношениями, 9 погребений коней, погребение теленка, 6 жертвенных ям с козами и овцами и 2 гигантских белых камня, оформленных как культовые комплексы.

Литература

Ссылки 
 В Донифарсе археологи нашли останки аланского коня

Археологические объекты в России
Могильники России
Аланы